Церква святого Томи — християнський храм названий на честь святого Томи.

Храми

Церква святого Томи (Лейпциг)

Церква святого Томи (Абамбреш)